Paralipsis puede referirse a:
  Paralipsis, una figura retórica que consiste en declarar que se omite o pasa por alto algo, cuando de hecho se aprovecha la ocasión para llamar la atención sobre ello, mediante expresiones como "por no mencionar" o "sin hablar de".
 Paralipsis, un género de avispas de la familia Braconidae.